Vliegen (dieren)
 Vlieg (sterrenbeeld), een sterrenbeeld aan de zuiderhemel